Список стран по уровню оснащённости военной техникой.
Содержит сухопутную, морскую и воздушную техники, а так-же ядерное оружие. Список является ориентировочным, основан на данных Международнго института стратегических исследований (IISS), публикуемых ежегодно в военном обозрении The Military Balance.

Примечание:
Ядерное оружие, выделенное жирным шрифтом, является собственностью США, но в случае военных действий, будет использоваться в рамках концепции совместного использования ядерного оружия странами НАТО.

Примечания 

Сравнительные списки стран
Статистические данные
Военная продукция